Лори «Лоло» Джонс (, род. 5 августа 1982 года) — американская легкоатлетка и бобслеистка. В беге специализировалась на дистанциях 60 и 100 метров с барьерами. Она завоевывала золотые медали на национальных первенствах в закрытых помещениях в 2007, 2008 и 2009 годах в беге на 60 метров с барьерами, а также золотые медали на чемпионатах мира в закрытых помещениях в 2008 и 2010 годах. В 2010 году Джонс установил рекорд США по бегу на 60 метров с барьерами — 7,72 с, который был побит только в 2018 году.

На Олимпийских играх 2008 года была фавориткой на дистанции 100 м с/б. В финале Джонс лидировала, но споткнулась о предпоследний барьер и осталась только седьмой. Через 4 года Джонс также претендовала на награды, но финишировала четвёртой.

В 2012 году вошла в составе сборной США по бобслею в качестве разгоняющей. Двукратная чемпионка мира по бобслею. В 2013 году выиграла золото чемпионата мира в смешанной бобслейно-скелетонной эстафете (в экипаже с пилотом Эланой Майерс). В 2014 году она представляла США на зимних Олимпийских играх 2014 года, таким образом она стала одним из немногих спортсменов, участвовавших как в летних, так и зимних Олимпийских играх.

В 2021 году в Альтенберге второй раз стала чемпионкой мира по бобслею в экипажах двоек с пилотом Кейли Хамфрис.

Личные рекорды 

 Информация согласно IAAF

Примечания

Ссылки 
 Lolo Jones' personal website
 Lolo Jones page at DesMoinesRegister.com
 Ultimate Lolo Jones photo gallery
 Lolo Jones' Oakley page
 Lolo Jones' Asics page
 Lolo Jones' Iowa flood relief website
 Lolo Jones Photos
 

Выпускники Средней школы имени Теодора Рузвельта (Айова)
Бегуны с барьерами США
Бегуны на короткие дистанции США
Бобслеисты США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Участники летних и зимних Олимпийских игр
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по бобслею
Спортсмены нескольких видов спорта